Бисьер:

 Бисьер — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос.
 Бисьер, Роже (1886—1964) — французский живописец.